Кинопродукция компании «Searchlight Pictures» — полный список кинофильмов, профинансированных американской киностудией «Searchlight Pictures» с момента юридического основания компании в 1994 году по декабрь 2017 года.

1990-е

2000-е

2010-е

Готовятся к выпуску 

Списки фильмов по студиям
Списки:Кинематограф США